HVS steht für:

 Hamburgischer Verein Seefahrt
 Handball-Verband Saar
 Handball-Verband Sachsen
 Hans-Viessmann-Schule
 (Innerstädtische) Hauptverkehrsstraße, siehe Hauptstraße
 Hauptverwaltung Seepolizei
 Heeresversorgungsschule, Fachschule des österreichischen Bundesheeres
 Herpesvirus saimiri
 High-Volume-Sampler, ein Messgerät zur Erfassung von Schwebstaub  
 Hilversum-Kultur  
 Hockey Verein Schwenningen, deutscher Hockeyverein
 Homovanillinsäure, Tumormarker für Neuroblastome
 Hypervelocity Stars, Klasse astronomischer Objekte, siehe Hyperschnellläufer

HVS